Le Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1991 était la huitième saison du DTM. La première manche a eu lieu le 31 mars 1991 sur le Circuit de Zolder en Belgique et la dernière manche de la saison le 29 septembre au Hockenheimring. Deux courses de la ITR-Cup ont suivi, à Brno et Donington les 6 et 20 octobre. Les résultats des courses DTM et ITR-Cup ont été additionnés pour le classement ITR driver's cup.

Au total, 24 courses ont eu lieu dont 18 en Allemagne , 2 en Tchécoslovaquie , 2 en Grande-Bretagne et 2 en Belgique . Deux courses ont eu lieu sur chacun des 12 week-ends de course.

Le vainqueur du championnat des pilotes DTM a été Frank Biela dans l'Audi V8 quattro DTM Evo avec 174 points. Frank Biela a également remporté le titre en ITR avec 218 points.

Engagés

Calendrier

Classements

Système de points 
Des points étaient attribués aux 10 premiers pilotes classés dans l'ordre suivant :

Classement des pilotes
Au total, 29 pilotes ont obtenu des points. Les points des courses de la ITR-cup de Brno et Donington ne sont pas inclus dans le classement par points DTM. Au classement de la coupe des pilotes ITR, les points DTM et les points des courses ITR ont été additionnés.

 

Championnat DTM 1991
Sport en Allemagne en 1991
Championnat DTM 1991